Jméno Sid nosí více osobností:

 Sid Caesar (* 1922) – americký herec
 Sid Gordon (1917–1975) – americký fotbalista
 Sid James (1913–1976) – britský herec
 Sid Luckman (1916–1998) – americký fotbalista
 Sid Meier (* 1954) – kanadský programátor
 Sid Vicious (1957–1979) – britský hudebník
 Sid Watkins (1928–2012) – britský neurochirurg
 Sid Wilson (* 1977) – americký diskžokej

 Jiný význam
 Sid (skupina) – japonská hudební skupina
 SID – zkratka